Sancho I. bezeichnet folgende Personen:

* Sancho I. (Gascogne) († 812), Herzog der Gascogne
 Sancho I. (Navarra) (Sancho I. Garcés; ~860–925), König von Navarra
 Sancho I. (León) (935–966), König von León
 Sancho I. (Galicien) (~895–929), König von Galicien
 Sancho I. (Aragón) (Sancho Ramírez; ~1042–1094), König von Aragón und Navarra
 Sancho I. (Portugal) (1154–1211), König von Portugal
 Sancho I. (Mallorca) (1277–1324), König von Mallorca